Хосе Дельгадо:
 Дельгадо, Хосе Мануэль Родригес (1915—2011) — американский и испанский нейрофизиолог и редактор.
 Дельгадо, Хосе Матиас (1767—1832) — сальвадорский религиозный и политический деятель, «отец нации».